William Kraft (componist)
William Kraft (politicus)